Нижче наведено список населених пунктів Разградської області, Болгарія.

Примітки 

Разградська область